Umewaka Minoru ist der Name folgender Personen:

* Umewaka Minoru I. (1828–1909), japanischer Schauspieler
 Umewaka Minoru II. (1878–1959), japanischer Schauspieler